Elisabeth Bungeneers, Belgisch  model, journaliste en actrice
 Luc Bungeneers, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam